"Concussão" pode ser:
 Concussão - situação clínica;
 Concussão - acto ilícito.

Desambiguação